

У мовознавстві 
 активний стан, коли підмет повідомлення є суб'єктом дії.

В хімії 
 активний стан